Jay kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jay (Florida)
Jay (Oklahoma)

Jay kan verwijzen naar het volgende filmpersonage:
Jay en Silent Bob